

Integralne części wsi w Polsce 
 Krzemieńce – część wsi Głęboka w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Krzemieńce – część wsi Jerzmanowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia